Augustin Planque (1826-1907), missionnaire français
Bernard Planque (né en 1932), joueur de basket-ball français
Emmanuel Planque (né en 1971), entraîneur de tennis français
Jean Planque (1910-1998), artiste peintre et collectionneur d'art suisse
Nicolas Planque (né en 1976), rameur d'aviron français
Romain Planque (né en 1991), joueur de rink hockey français
Robert Planque (1880-1947), joueur de curling, de hockey sur glace et dirigeant sportif français